Coupé steht für:
 einen Kraftwagentyp, siehe Coupé
 ein Kutschenmodell, siehe Coupé (Fuhrwerk)
 eine Aktion beim Fechten, siehe Coupé (Fechten)
 eine Erotikzeitschrift, siehe Coupé (Zeitschrift)
 ein abgeschlossenes Eisenbahnabteil (veraltet), siehe Abteilwagen
 SAM Coupé, einen Clone des Heimcomputers Sinclair ZX Spectrum
 ein Getreidemaß, siehe Coupé (Einheit)

Coupe steht 
in der Schweiz für einen Eisbecher und wird männlich oder weiblich - dann Plural auch: Coupen - gebraucht. 

Personen:
 Brandon Coupe (* 1972), US-amerikanischer Tennisspieler
 Eliza Coupe (* 1981), US-amerikanische Schauspielerin

Siehe auch: